Primus inter pares
Provinciaal Inpassingsplan
Een beeldtechniek:
Picture-in-picture (montagetechniek), een montagetechniek om meerdere beelden tegelijkertijd aan het publiek te tonen
Picture-in-picture (televisie), een manier om een televisie of een ander apparaat meerdere televisiekanalen tegelijk te laten weergeven
 Nederlandse informele vorm van de voornaam Paul